«НашПотребНадзор» — познавательная телепрограмма на НТВ, которая выходит с 22 ноября 2015 года. Представляет собой журналистские расследования, в которых рассказывают, как не попасться на уловки мошенников в области потребительских услуг, как отличить качественные товары от низкосортных, и находят виновных в нарушениях. В 2016 году была номинирована на премию ТЭФИ в категории «Просветительская программа». Ведущий передачи — Олег Солнцев.

История 
Премьера программы НашПотребНадзор состоялась 22 ноября 2015 года на НТВ.

Чтобы подробно раскрыть тему выпуска, корреспонденты программы пробуют всё на себе, устраиваются на предприятия, чтобы выяснить как производится тот или иной товар, посещают кабинеты чиновников, организовывают очную ставку между потерпевшим и виновником (производителем и покупателем, пострадавшим от некачественной продукции). В каждом выпуске рассказывается о результатах лабораторной проверки продуктов нескольких известных брендов. В таблицах демонстрируют названия брендов, упаковки продуктов, говорят о недостатках и преимуществах.

Берясь за изучение того или иного продукта питания, съемочная группа часто отправляется в титульную-страну производителя, чтобы на месте разобраться, как, например, создают эталонный швейцарский сыр, взбивают масло в Альпах, выращивают помидоры в Мексике, или собирают гвоздику в Индонезии. В 2017 году съемочная группа побывала на Сахалине, чтобы отснять часть передачи, связанную с едой. Сахалин считается неким титульным регионом России, где ловят, заготавливают и продают самые свежие морепродукты.

Автором и ведущим передачи с момента ее запуска является Олег Солнцев, который ранее работал корреспондентом в телепередачах Сегодня и Центральное телевидение.

Критика и отзывы 
В 2021 году Ирбитский молочный завод подал иск в арбитражный суд Москвы к НТВ с требованием защитить деловую репутацию. Претензии к НТВ касаются высказываний в программе «Нашпотребнадзор» от 20 октября 2020 года. Там продукцию Ирбитского молочного завода назвали непригодной для употребления. Иск не удовлетворен.

В 2021 году на передаче проверяли горький шоколад белорусской кондитерской фабрики Спартак, который по результатам проверки попал в черный список. Однако эксперт Роскачества в сюжете уточняет: что-то «лишнее» могло появиться в шоколаде не только на производстве, но и на других этапах пути, например, при транспортировке, либо при ненадлежащих условиях хранения.

Итоги проверок программы НашПотребНадзор, а также схожих по тематике телепередач (Контрольная закупка и Ревизорро), стал учитывать Роспотребнадзор. Часть объектов, в которых нарушения подтвердились, были закрыты.

Примечания 

Телепередачи по алфавиту
Кулинарные телепередачи
Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 2015 году